Cosmovisión: la realidad (aunque no suele ser lo real) tal como la percibe una etnia o una gran cantidad de personas delimitada cognitivamente por los baremos y cortapisas ideológicos de una cultura, es decir: al cosmos se le suele interpretar y percibir según filtros ideológicos  que permiten observar unas realia (cosas) pero imposibilitan o deforman o sesgan la percepción de la mayor parte de las infinitas cosas del universo o de los universos posibles.

 Cosmovisión (canal de televisión) un canal de televisión cerrada en Colombia.